Osoby o tym nazwisku:
 Gosia Herba – polska ilustratorka
 Krystian Herba – polski sportowiec specjalizujący się w trialu rowerowym
 Robert Herba – polski inżynier, kierowca rajdowy, aktor i kaskader
 Ryszard Herba – polski aktor

Inne:
 (880) Herba – planetoida z pasa głównego asteroid